El nombre Stalingrado puede referirse a:

 Stalingrado, nombre de la localidad rusa de Volgogrado entre 1925 y 1961 (anteriormente llamada Tsaritsyn).
 Batalla de Stalingrado, enfrentamiento acontecido entre el 23 de agosto de 1942 y febrero de 1943.
Medalla por la Defensa de Stalingrado, medalla conmemorativa soviética establecida en 1942.
Frente de Stalingrado, unidad militar soviética (equivalente a un grupo de ejércitos) que combatió durante la Segunda Guerra Mundial.
 Madonna de Stalingrado, obra de arte del pastor alemán Kurt Reuber.
 Stalingrad, estación del Metro de París.
(2250) Stalingrad, un asteroide del cinturón principal.

Películas 
 Stalingrado, película soviética de 1989, dirigida por Yuri Ozerov.
 Stalingrado, película alemana de 1993, dirigida por Joseph Vilsmaier.
 Stalingrado, película rusa de 2013, dirigida por Fedor Bondarchuk.